Piacenza (provincie)
Piacenza (stad)
Piacenza d'Adige, een gemeente in de Italiaanse provincie Padua
Piacenza Calcio, een voetbalclub in de Italiaanse Serie B
hertogdom Parma en Piacenza